Абасова — женская форма азербайджанской фамилии .

 Известные носители  
 Абасова, Гюнешь Алисафаевна (род. 1979) — белорусская певица.
 Абасова, Тамилла Рашидовна (род. 1982) — российская велогонщица.
 Абасова, Эльмира Абдулгамид кызы  (1932—2009) — азербайджанский советский музыковед.